En Pologne, Konary peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Konary, village du powiat de Strzelin
 Konary, village du powiat de Środa Śląska 
 Konary, village du powiat de Wołów 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Konary, village du powiat d'Inowrocław
 Konary, village du powiat de Radziejów 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Konary, village du powiat de Konin
 Konary, village du powiat de Rawicz 
 Konary, village du powiat de Wągrowiec 

dans la voïvodie de Łódź
 Konary, village du powiat de Kutno
 Konary, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 Konary, village du powiat de Grójec
 Konary, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Konary, village du powiat de Płock 
 Konary, village du powiat de Przysucha 
 Konary, village du powiat de Sochaczew

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Konary, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Konary, village du powiat de Busko
 Konary, village du powiat de Jędrzejów 
 Konary, village du powiat de Sandomierz 

dans la voïvodie de Silésie
 Konary, village